F12 eller F 12 eller F-12 kan syfta på:

BMW F12 – personbil tillverkad av BMV.
F12 – en tangent på ett tangentbord, se funktionstangent
F 12 Kalmar  – en svensk flygflottilj Kalmar flygflottilj som verkade åren 1942–1980.
Volvo F10/F12 – en tidigare lastbil som tillverkades av Volvo Lastvagnar.